Hedvika Anhaltska  (poljsko Jadwiga anhalcka) je bila žena vojvode Boleslava II. Rogatega in kot taka vojvodinja žena Šlezije in Legnice, * ni znano, † 21. december 1259.

Življenje
Hedvika je bila hči anhaltskega grofa Henrika I. Z Boleslavom Rogatim se je poročila med 8. majem in 18. oktobrom 1242. Zakonca sta bila v sorodu v četrtem kolenu, saj je bil njun skupni prednik Ludvik I. Torinski. Ali sta za poroko  prejela papeško dispenzo, ni znano. V Življenju sv. Hedvike je podatek, da naj bi sv. Hedvika anhaltski princesi napovedala, da bo morala pretrpeti veliko zla od svojega moža.

Hedvika in Boleslav II. sta imela štiri sinove: Henrika V. Trebušastega, Bolka I. Strogega, Bernarda Agilnega in mladega sina, ki mu je bilo verjetno ime Konrad. Imela sta tudi pet hčera: Nežo, ženo württemberškega grofa Ulrika I., Jadvigo, ženo Konrada II. Čerskega, Ano, opatinja samostana v Trzebnici, Katarino in morda Elizabeto.

Hedvika Anhaltska je pokopana v cerkvi cistercijanskega samostana v Lubiążu.

Predniki

Vira

 Jasiński K. Rodowód Piastów śląskich. vol. 1, Vroclav 1973.
 Besala J. Małżeństwa Królewskie. Piastowie. vol. 1, Varšava 2006.

Rojeni v 13. stoletju
Umrli leta 1259
 Poljske vojvodinje
Vladarji v 13. stoletju